Le nom Charles Brown est porté par les personnes suivantes :
 Charles Brockden Brown (1771-1810), un romancier, journaliste et éditeur américain ;
 Charles Armitage Brown (1787-1842), un hommes d'affaires britannique et ami proche du poète John Keats ;
 Charles Brown (1851-1905), un inventeur britannique ;
 Charles Carroll Brown (1856-1949), un ingénieur civil américain ;
 Charles Brown (1867-1937), un joueur de roque américain ;
 Charles D. Brown (1887-1948), un acteur américain ;
 Charles Brown (1887-1966), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Charles Brown, un joueur canadien de tennis ;
 Charles Brown (1898-1988), un musicien et compositeur français ;
 Charles Brown (1909-1976), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Charles Brown (1922-1999), un musicien américain ;
 Charles Brown (1939-), un boxeur américain ;
 Charles Brown (1947-), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Charles John Brown (1959-), un évêque américain nonce apostolique en Irlande de 2011 à 2017 ;
 Charles Q. Brown Jr. (1962-), un général américain.

Voir aussi 
 Chuck Brown
 Charlie Brown